Live in Japan puede referirse a uno de los siguientes álbumes:

Live in Japan, un álbum de Deep Purple.
LIve in Japan, un álbum de George Harrison.
Live in Japan, un álbum de Il Divo. 
Live in Japan, un álbum de John Coltrane.
Live in Japan, un álbum de The Exploited.
Live in Japan, un álbum de The Runaways.
Live in Japan, un álbum de B.B. King.
Live in Japan, un álbum de Albert Collins.
Live in Japan '66, un álbum de The Beach Boys.